Центр графики, живописи и дизайна StArt Академия — негосударственное культурно-просветительское учреждение в сфере современного искусства. На пяти этажах центра расположены выставочные залы и студии для проведения художественных мастер-классов. На базе Центра графики, живописи и дизайна «StArt Академия» функционирует «StArtGallery». Выставочная концепция «StArt Gallery» заключается в демонстрации многообразия форм современной художественной практики с акцентом на уникальность, профессионализм и эстетическую значимость экспонируемых произведений. В основе деятельности — разработка идейно-тематического содержания экспозиции. Объектом служат произведения графики, живописи, скульптуры петербургских, региональных и зарубежных художников. По роду деятельности соответствует «Artist-run space» — галерейному пространству, руководимому художниками, воспроизводящему структуру публичной художественной галереи.

Основанный в октябре 2009 года в историческом сердце Санкт-Петербурга Центр проявил себя как площадка для демонстрации классического искусства: экспозиционную площадь получают талантливые студенты и выпускники Академии Художеств (СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина), выпускники и педагоги Академии им. А. Л. Штиглица, члены Союза художников Петербурга, а также яркие мастера без принадлежности каким-либо организациям. Отличается космополитическим подходом, что показывает сотрудничество с нонконформистским Арт-Центром «Пушкинская-10». Регулярно проводятся досуговые мероприятия художественного и образовательного характера для представителей бизнеса города: школы MBA, Леди-клуба, для учеников общеобразовательных школ Петербурга: гимназия № 2, школа № 190 с художественным уклоном и др.

Практические занятия 
 «Базовый курс рисунка и живописи», художник А. Ветрогонский
 «Основы рисунка», художник В. Кетов.
 «Основы акварели», художник Е. Заяц.
 «Школа рисования для детей», художник Е. Заяц, художник В. Милованова
 «Секреты масляной живописи», художник И.Дзирвина
 «Базовый курс пастели», художник Е.Дубицкий
 «Основы рисунка и живописи», художник В. Сапрыкин
 «Графика для всех» художник Д. Плаксин
 Искусствоведение, арт-менеджмент: А. Дьяченко, А.Тали.
 Монотипия, художники-монотиписты: В. Бабанов, Е. Заяц.

Проведены за 2009—2012 годы

Деятельность

Участие в международных проектах 
 Пятый международный фестиваль монотипии Страны-участники: Финляндия, Германия, Италия, Украина.
 «Полевая почта. Фронтовые письма». Акварели Т. Яссиевич, Нидерланды. Картины 1940-50-х гг. и письма с фронта Н. Яссиевича (1902—1976). Посвящение 65 годовщине победы во Второй мировой войне.
 Десятый фестиваль «Японская весна» в Санкт-Петербурге Список мероприятий в Excel — Куратор Г. Сергеева отделение Ikebana International № 263. При участии Генерального консульства Японии в Петербурге.
 Выставка «Космос внутри и снаружи» посвященная году 50-летия полета Ю.Гагарина. При поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга и Федерации Космонавтики России. Официальный сайт Союза Художников. В рамках выставки «Космос снаружи и внутри» в Санкт-Петербургском союзе художников центр графики, живописи и дизайна «StArtАкадемия» представляет американского художника Рипа Гриффита и выставку его фрактальной фотографии «Через тернии…»

Особо значимые мероприятия 
мемориальная выставка графики, личных вещей Е. С. Кругликовой (1865 −1941) и её учеников. Куратор — искусствовед, доцент Т. П. Чаговец:
 «В экспозиции представлены графические и живописные работы Е. С. Кругликовой, созданные в Париже, Ленинграде, а также редко показываемые публике портреты родных, выполненные в технике масляной живописи. Впервые демонстрируются скульптурный портрет Мазура 1905 года, и графические портреты Кругликовой кисти учеников и друзей. В силуэтах запечатлен облик многих известных поэтов, писателей, художников, друзей и родных. В монотипиях и гравюрах Кругликова воплощает на этюдах образ города начала века, совместно с А. П. Остроумовой-Лебедевой, иллюстрирует книги, помогает в организации театра марионеток в содружестве с Л. Яковлевой-Шапориной. Интересны поиски Кругликовой в жанре агитационного плаката и новые решения в гравюре, она с 1920-х годов работает в техниках сухой иглы по целлулоиду и чёрной манере (меццо-тинто) в сочетании с акватинтой, линогравюре.
Среди непосредственных учеников называют: М. А. Волошина, М. А Доброва, Л. В. Яковлеву-Шапорину, супругов И. С. Ефимова и Н. Я. Симонович-Ефимову, К. Е. Костенко, В. П. Белкина, П. А. Смелова, Б. Н. Матвеева, Е. Н. Давиденко, А. П. Шнейдер».

Некоторые художники StArt Галереи 
 Татьяна Яссиевич, Нидерланды.
 Владислав Кетов
 Арина Даур
 Марина Красильникова
 Пётр Рейхет, Россия.
 Сергей Белоусов
 Антон Овсяников
 Надежда Касаткина

Примечания

Источники 
 Телеканал 100, сюжет «Выходные с французским флером» от 17.07.2011
 Комитет по культуре Петербурга. Вернисаж 17 июля 2011
 Французский институт в Санкт-Петербурге. Выставка «Weekend в Париже»
 Телеканал Культура от 22.11.10
 «Карельский лес в стиле макро» Телеканал 100 от 15.09.2010 
 Газета «Санкт-Петербургские ведомости» Выпуск № 228 от 04.12.2009
 Журнал «Эксперт Северо-Запад» № 18 (464) от 10.05.2010
 Газета «Санкт-Петербургские ведомости»  Выпуск № 033 от 26.02.2010
 Журнал «Эксперт Северо-Запад» Выпуск № 45 от 15.11.2010
 Телерепортаж о выставке «Книга: образ пространства или пространство образа» Телеканал «100 ТВ» от 26.12.2010
 Телерепортаж о мастер-классах для детей на выставочном проекте «Тюлений мостик» 100 ТВ от 05.01.2010
 Телерепортаж о выставочном проекте «Тюлений мостик» 100 ТВ от 03.01.2010
 Телерепортаж о занятиях по современному искусству с детьми на выставке «Соло ржавого металла» 5 Канал от 04.12.2009
 Телерепортаж о выставке П. Рейхета «Соло ржавого металла» 5 Канал от 03.12.2009

Выставочные залы Санкт-Петербурга
Культурные центры Санкт-Петербурга
Галереи современного искусства
Художественное образование в современном искусстве
Появились в 2009 году в России
2009 год в Санкт-Петербурге